Tinnefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Allegra Tinnefeld (* 2005), österreichische Musikerin und Schauspielerin
 Franz Tinnefeld (* 1937), deutscher Byzantinist
 Günter Tinnefeld (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Thomas Tinnefeld (* 1960), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer